Ану су може односити на:

 Ану (бог)

или:

 Ану (Вогези), насеље и општина у североисточној Француској у региону Лорена, у департману Вогези,
 Ану (Јон), насеље и општина у источном делу централне Француске у региону Бургундија, у департману Јон,
 Ану (Мерт и Мозел), насеље и општина у североисточној Француској у региону Лорена, у департману Мерт и Мозел